Ikon – powieść autorstwa Grahama Mastertona
 Ikon – potoczna nazwa serii amerykańskich satelitów wywiadowczych
 Ikon – australijski zespół muzyczny
 iKon – południowokoreański zespół muzyczny

Zobacz też 
 Icon